

Meccanica
Tandem – bicicletta utilizzabile da una coppia di ciclisti
Tandem – tipo di carrozza a due posti
Tandem — configurazione dei posti operativi su un aeromobile, che imita quella ciclistica omonima

Cinema e televisione
Tandem – film del 2000 di Lucio Pellegrini
Tandem – film del 1987 di Patrice Leconte
Tandem Productions – società di produzioni cinematografica fondata da Norman Lear e Bud Yorkin
Tandem – programma televisivo di Rai 2
Tandem – serie televisiva francese del 2016

Altri progetti